Baiacu-caixão pode ser o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Acanthostracion quadricornis
 Baiacu-cofre
 Lagocephalus laevigatus - ou Baiacu-caixão-de-rio
 Lactophrys triqueter

Desambiguações de espécies